La Ligue SEHA 2012-2013 est la deuxième édition de cette compétition. Elle regroupe dix participants venant de Biélorussie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro et de Slovaquie.

Contrairement à la saison précédente la Serbie ne participe pas, elle est remplacée par la Biélorussie qui est donc représenté pour la première fois par le HC Meshkov Brest. Autre changement par rapport à la précédente édition il n'y a plus douze mais dix clubs participants.

À la fin de la saison, le RK Zagreb remporte la Ligue SEHA pour la première fois de son histoire en s’imposant en finale contre le tenant du titre le Vardar Skopje. Le HC Meshkov Brest termine quatrième après avoir remporté la phase de groupe en étant invaincu à domicile.

Participants

Compétition

Phase de groupe 

|}

Légende

Résultats

Final Four

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ligue SEHA
 Ligue des champions masculine de l'EHF 2012-2013

Lien externe 
 Site officiel de la Ligue SEHA

2012-2013
Saison 2012-2013 de handball
Handball en Biélorussie
Handball en Bosnie-Herzégovine
Compétition de handball au Monténégro